FMT har forskellig betydning:

 Forsvarets Materieltjeneste – dansk myndighed for drift og anskaffelse af militært materiel
 Formal Methods & Tools – forskningsgruppe ved Twente universitet, Holland